Kanga kan betrekking hebben op:
Kanga (genre), een Surinaams dans- en dramagenre
Kanga (Apple), laptop van computerbedrijf Apple Inc.
Kanga (Congo), plaats in de Democratische Republiek Congo
Kanga (kam), een van de vijf elementen of kakkars die deel uitmaken van de sikh-identiteit
Kanga (kleding), een Afrikaans kledingstuk
Kanga (Winnie de Poeh), een kangoeroe uit de verhalen van A.A. Milne over Winnie de Poeh
Kanga Akale, voetballer uit Ivoorkust.